Santiago Massini, schermidore argentino
 Erich Massini, calciatore tedesco
 Francesco Massini, arbitro di calcio a 5 italiano
 Chiara Massini, clavicembalista italiana
 Claudio Massini, pittore italiano
 Mia Massini, attrice slovena
 Stefano Massini, regista e attore italiano
 Filippo Massini, letterato e poeta italiano
 Cesare Massini, antifascista e politico italiano
 Alessandrina Massini Ravizza, attivista e filantropa italiana